Финал Гран-при по фигурному катанию 2004—2005 () — заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2004—2005 годов. По шесть лучших фигуристов (или пар) в каждой дисциплине, определившиеся по итогам серии, участвовали в соревновании.

В 2004 году Финал прошёл в Пекине с 16 по 19 декабря. Соревнования были проведены в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

События 
 На этом турнире китайская спортивная пара Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо установила новый мировый рекорд по набранным баллам в произвольной программе (136.02) и по общей сумме баллов (206.54).

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ

Финалы Гран-при по фигурному катанию по годам
Международные соревнования по фигурному катанию в Китае
2004 год в фигурном катании
Спорт в Пекине
Фигурное катание в сезоне 2004/2005